Osoby o tym nazwisku:
 Alex Palou – hiszpański kierowca wyścigowy
 Francisco Palóu – rzymskokatolicki misjonarz